Die Croatia Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juli 2004 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Generali Open und in Indianapolis die RCA Championships gespielt. Erstere gehörten zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Indianapolis und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war zum dritten Mal in Folge der Spanier Carlos Moyá. Er wurde als Erster der Setzliste dieses Jahr im Halbfinale von Filippo Volandri gestoppt, gegen den er das Finale im Vorjahr gewonnen hatte. Der an 4 gesetzte Volandri unterlag im Finale dann Guillermo Cañas (Nr. 6 der Setzliste) in zwei Sätzen. Während des ganzen Turniers verlor Cañas keinen Satz. In der laufenden Saison war es der zweite Titel, insgesamt gewann er sein fünftes Turnier.
Die Titelverteidiger im Doppel, Álex López Morón und Rafael Nadal, traten nicht erneut zusammen an; nur López Morón spielte und unterlag mit seinem Partner Enzo Artoni in der ersten Runde. Die ungesetzte Paarung José Acasuso und Flávio Saretta gewann das Turnier durch einen Finalsieg über Jaroslav Levinský und David Škoch. Damit gewannen sie ihren einzigen einzigen gemeinsamen Titel. Für Acasuso war es der erste der Karriere, ebenso wie bei Saretta, bei dem es auch der einzige blieb.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 370.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 395.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Umag